Гоберман — еврейская фамилия.

 Гоберман, Анатолий Георгиевич (известен под псевдонимом Алексин; 1924—2017) — писатель и сценарист, драматург, сын Г. П. Гобермана.
 Гоберман, Борис Иосифович (род. 1948) — советский и российский шахматист, мастер спорта СССР (1974).
 Гоберман, Георгий Платонович (1893—1980) — советский экономист, публицист, журналист.
 Гоберман, Давид Ноевич (1912—2003) — художник, этнограф, фотограф и искусствовед.
 Гоберман, Иосиф Михайлович (1905—1983) — первый начальник Главмосавтотранса, Герой Социалистического Труда.